Televisioni locali
 Telemare (Friuli-Venezia Giulia)
 Telemare (Emilia Romagna)
 Telemare Adriatica: canale televisivo fondato nel 1977 e trasmesso nelle Marche